

Sigle 
 European Securities Network

 Erasmus Student Network

Codici 
 Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Easton / Newman di Easton (USA)
 Codice ISO 639-3 del linguaggio dei segni salvadoregno